Biesowice – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice
 Biesowice – osada w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice
 Biesowice – przystanek kolejowy w Biesowicach, w województwie pomorskim